Вет () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 45 км на північний захід від Безансона, 33 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 93 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 225,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вет на сайті французького Національного інституту географії
 Вет на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вет на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вет на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вет на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона